Niemcy:
 Bobenheim am Berg – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Bad Dürkheim
 Bobenheim-Roxheim – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Pfalz